«Пропавшая экспедиция» — общее название кинодилогии Вениамина Дормана, повествующей о приключениях искателей сибирского золота.
Дилогия состоит из фильмов «Пропавшая экспедиция» (1975) и «Золотая речка» (1976).

Сюжет 

Советская Россия, 1918 год. Совнарком отправляет экспедицию под руководством известного геолога профессора Смелкова (Николай Гринько) к сибирской реке Ардыбаш, где, по рассказам местных жителей, есть золото. В состав экспедиции входят:
 молодая дочь профессора — Тася (Евгения Симонова),
 комиссар Арсен (Вахтанг Кикабидзе),
 красноармеец Куманин (Борис Сморчков),
 бывший офицер царской армии Кирилл Зимин, осуждённый за покушение на старшего по званию (Александр Кайдановский)
 проводник Митя.

Члены экспедиции находят золото, но вскоре попадают в руки белогвардейцев. Бежать удаётся только двоим: Куманину и юному партизану Мите, — они с документами экспедиции отправляются в Петроград.

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценаристы: Исай Кузнецов, Авенир Зак
 Режиссёр: Вениамин Дорман
 Оператор: Вадим Корнильев
 Композитор: Микаэл Таривердиев
 Художник: Марк Горелик
 Звукооператор: Александр Избуцкий
 Второй режиссёр: Владимир Златоустовский
 Художник по костюмам: Мариам Быховская
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёры: Георгий Гаранян, Мартин Нерсесян

См. также 
 «Золотая речка» (1976) — второй фильм дилогии.

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1975 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Вениамина Дормана
Фильмы по сценариям Авенира Зака и Исая Кузнецова
Фильмы о геологах
Фильмы-драмы СССР
Приключенческие фильмы СССР
Детективные фильмы СССР